Springhill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Springhill, communauté de la Nouvelle-Écosse
Accident minier de Springhill, désastre minier 
Springhill, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard
Springhill, communauté de Champlain en Ontario
Springhill, ancien hameau de King City en Ontario

Bandar Springhill, canton du Negeri Sembilan

Springhill, communauté du comté de Clay en Alabama
Springhill, communauté du comté de Faulkner en Arkansas
Springhill, ville fantôme du comté de Decatur en Indiana
Springhill, ville de la paroisse de Webster en Louisiane
Springhill, communauté du comté de Livingston dans le Missouri
Springhill, localité du comté de Gallatin dans le Montana

Springhill, banlieue de Bangor en Irlande du Nord
Springhill, district de Glasgow en Écosse

Voir aussi
Springhill, soap opéra britannique

Homonymie de toponyme